Stráž ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Stadt Stráž pod Ralskem (Wartenberg am Rollberge), Okres Česká Lípa 
Gemeinde Stráž nad Nežárkou (Platz an der Naser), Okres Jindřichův Hradec 
Gemeinde Stráž nad Nisou (Alt Habendorf), Okres Liberec
Gemeinde Stráž nad Ohří (Warta), Okres Chomutov
Gemeinde Stráž u Domažlic (Hochwarth), Okres Domažlice
Gemeinde Stráž u Tachova (Neustadtl), Okres Tachov
Ortsteil Stráž (Warth) von Sušice, Okres Klatovy
Ortsteil Stráž u České Lípy (Schönborn) von Stružnice, Okres Česká Lípa 
Ortsteil Stráž (Tschoschl) von Křimov, Okres Chomutov, siehe Stráž (Křimov)
Ortsteil Stráž (Strasch) von Mirotice, Okres Písek, siehe Stráž (Mirotice)
 Wüstung Stráž u Chebu (Wies), Okres Cheb

Stráž (Berg) (Postberg), 1.308 m hoher Berg im Böhmerwald, Tschechien
Stráž (Riesengebirge) (Wachstein), 782 m hoher Berg im Riesengebirge, südlich von Strážné (Pommerndorf), Tschechien
 Stráž, Pass im Lausitzer Gebirge; siehe Wache (Lausitzer Gebirge)

Siehe auch:
 Strasch